|}

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen E
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen E